Górny ist der Familienname folgender Personen:

 Kazimierz Górny (* 1937), polnischer Geistlicher und Bischof von Rzeszów

Siehe auch:
 Gorny
 Głuchów Górny (Ober-Glauche), Ortsteil der Gemeinde Trzebnica in Polen
 Karpacz (Karpacz Górny; deutsch Krummhübel), Stadt im südwestlichen Polen
 Lubiechów Górny ist ein Ortsteil der  Kleinstadt Cedynia (deutsch Zehden) in Polen, siehe Cedynia
 Szalejów Górny (deutsch: Oberschwedeldorf), Dorf im Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wardyń Górny (deutscher Name: Hohenwardin), Dorf in Hinterpommern